Та́льник:
 Тальник — одно из названий ивы.
 Тальник — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 «Тальник» — российская музыкальная группа, образованная в 2013 году.

См. также 
 Тальники